«Сла́вянск» — бывший российский футбольный клуб из Славянска-на-Кубани, Краснодарский край, существовавший с 1990 по 2004 год.

История 
В Славянске-на-Кубани в 1990-х годах располагались «Кубань» и «Нива» (а ещё раньше, в 60-е годы имелась выступавшая в первенстве ССР среди команд мастеров команда «Урожай»), которые в первые годы успешно выступали в третьем российском «эшелоне». В 1999 году было решено объединить две команды в одну. Новоиспеченная команда получила название ФК «Славянск». Команда, как правило, оказывалась в итоговой турнирной таблице за пределами первой десятки. В 2002 году «Славянск» едва не добился своего лучшего клубного результата в чемпионатах страны, но в итоге команда заняла лишь девятое место.

Названия команды 
 1990—1993: «Кубань» (Бараниковский)
 1994—1998: «Кубань» (Славянск-на-Кубани)
 1999—2004: «Славянск» (Славянск-на-Кубани)

Статистика выступлений 

До образования клуба команда также выигрывала Кубок Краснодарского края (1987, 1989) и Суперкубок Краснодарского края (1989).

Рекорды и антирекорды

Самая крупная победа 
 1994 — над «Ураланом»-д — 7:0
 1994 — над «Спартаком» (Алагир) — 7:0, дома
 1998 — над «Торпедо» (Армавир) — 7:0, дома
 2004 — Славянск — СКА (Ростов-на-Дону) — 8:1, дома

Самое крупное поражение 
 1996 — от «Салюта-ЮКОС» — 0:6, в гостях
 2002 — от «Динамо» (Ставрополь) — 0:6, дома

Ссылки 
 Статистика на сайте КЛИСФ 
 Информация о клубе 
 Профиль на сайте Wildstat.ru (Россия)
 Профиль на сайте Wildstat.ru (СССР)
  (Бараниковский)
  (Славянск)

Футбольные клубы России, прекратившие существование
Футбольные клубы России
ФК «Славянск»
Футбольные клубы Краснодарского края